

Топоніми 
 Тохоку — регіон в Японії, на півночі острова Хонсю.
 Тохоку — містечко в Японії, у префектурі Аоморі.

Інше 
Тохокуський університет
Великий тохокуський землетрус